Nordwestring steht für:
 Nordwestring der Kölner Autobahn, siehe Kölner Autobahnring
 Nordwestring der Nürnberger Ringstraße, Teil der Bundesstraße 4 R
 U-Bahnhof Nordwestring der Nürnberger U-Bahn